

Geografia 
 Fernando Falcão – comune del Brasile nello Stato del Maranhão

Persone 
 Falcão  - cantante brasiliano
 Clarice Falcão - cantante e attrice brasiliana
 Radamel Falcao – calciatore colombiano
 Paulo Roberto Falcão – ex calciatore brasiliano
 Alessandro Rosa Vieira, detto Falcão – giocatore di calcio a 5 brasiliano